El término Puck hace referencia a:

Puck, una de las lunas de Urano.
Puck, ciudad de Polonia.
Puck, disco de hockey sobre hielo.
Puck, revista estadounidense de humor y sátira política fundada por Joseph Keppler, publicada entre 1871 y 1918.

Ficción
Puck o Robin, personaje de El sueño de una noche de verano.
Puck, personaje de Puck of Pook's Hill.
Puck, libro de cuentos escrito por Rudyard Kipling.
Puck, Noah "Puck" Puckerman, personaje de ficción de la serie de comedia estadounidense Glee.
Puck, personaje mitológico.
Puck, personaje principal de la serie de novelas juveniles homónima, escrita por Knud Meister y Carlo Andersen bajo el seudónimo femenino de Lisbeth Werner.